Чемпионат Сан-Марино по футболу () — любительская футбольная лига для сан-маринских футбольных клубов. В стране существуют только 15 клубов, чемпионат проходит в два этапа. На первом этапе каждые из команд играют по одному матчу друг с другом, четыре лучшие команды автоматически квалифицируются во второй этап соревнований, а еще восемь лучших в раунде плей-офф разыгрывают между собой четыре путевки во второй этап, где уже в последующем плей-оффе с прошедшими автоматически командами выявляют победителя. Такой формат соревнований является нововведением — ранее в чемпионатах Сан-Марино 15 команд разбивались на две группы A и B — с восемью командами в первой и семью во второй соответственно, где клубы в своих группах играли по два матча друг с другом, а лучшие три команды в каждой из групп проходили в финальный раунд плей-оффа, где и разыгрывали шестью командами борьбу за чемпионство.  Футбольной федерацией Сан-Марино было принято решение отказаться от такого формата. Победитель получает право выступать в Лиге Чемпионов УЕФА, начиная с предварительного квалификационного раунда. Проигравший в финале плей-офф получает путёвку в первый квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА (наравне с победителем Кубка).

Стадионы 
Футбольные клубы Сан-Марино не имеют своих собственных стадионов для проведения матчей, поэтому следующие стадионы выбраны случайным образом для их проведения:

 Стадио Олимпико (домашний стадион Ювенес/Догана)
 Доманьяно
 Догана
 Федерико Крешентини (Фьорентино)
 Фонте дель Ово (Нередко называется «Монтеккьо», вероятно, по имени находящегося рядом природного парка)
 Серравалле Б
 Кьезануова

Финал чемпионата всегда играется на Стадио Олимпико. Обычные матчи почти всегда проходят в субботу и воскресенье.

Таблица коэффициентов УЕФА сезона 21/22 
В рейтинге УЕФА Чемпионат Сан-Марино занимает последнее место.

 …
 50  Избранная лига
 51  Премиум-Лига Эстонии
 52  Национальная Лига
 53  Первая лига Черногории
 54  Примера Дивизио
 55  Чемпионат Сан-Марино по футболу

Чемпионы

Все участники чемпионата и их места 
Таблица до смены формата

Таблица после смены формата турнира

Победители Чемпионата

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт футбольной федерации Сан-Марино

Сан-Марино